, , , Souleiman, , Suleiman, , Sliman, Slimane,  Schlomo, ,

Toponyme 

 Sidi Slimane, ville du Maroc près de Sidi Kacem ;
 Ben Slimane, ville du Maroc près de Mohammédia (ancienne Fédala).

Prénom 
 
 Slimane Alaoui (1938-), homme politique marocain
 Slimane Azem (1918-1983), poète algérien
 Slimane Benaïssa (1943-), écrivain algérien
 Slimane ben Mohammed (1760-1822), sultan du Maroc
 Slimane Ben Slimane (1905-1986), médecin tunisien
 Slimane Dazi (1960-), acteur français
 Slimane Nebchi (1989-), dit Slimane, chanteur et acteur français
 Slimane Rahmani (1893-1964), écrivain algérien
 Slimane Sissoko (1991-), footballeur français
 Slimane-Baptiste Berhoun (1985-), réalisateur français

Patronyme 

 Assia Slimane, haltérophile algérienne.
 Ramzi Ben Sliman, réalisateur et sénariste français.